

Населені пункти та їхні частини

 Котовиці — село в гміні Пенцлав Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Котовиці — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Котовиці — село в гміні Сехніце Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Котовиці — село в гміні Новоґруд-Бобжанський Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Котовиці — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Котовиці — село в гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Котовиці — село в гміні Жаркі Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Котовіце — частина села Лешно в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки